Rukometna reprezentacija Slovenije je nacionalna reprezentacija Slovenije pod upravom Rukometnog saveza Slovenije (Rokometna zveza Slovenije). Rukometni savez Slovenije je osnovan krajem 1949. u okviru tadašnjeg Rukometnog saveza Jugoslavije.

Po otcepljenju od SFRJ Rukometni savez Slovenije postaje samostalan i 1992. postaje član evropskog (EHF) i svetskog (IHF) rukometnog saveza i osniva prvu rukometnu reprezentaciju.
Pre prijema u članstvo reprezentacija je odigrala nekoliko nezvaničnih utakmica s reprezentacijama Hrvatske (1) i Islanda (2).

Prvu zvaničnu utakmicu Rukometna reprezentacija Slovenije odigrala je u Celju 10. marta 1992. protiv Italije i ostvarila svoju prvu pobedu 19:13 (9:8).

Prvu istorijsku utakmicu za slovenački rukomet reprezentacija je igrala u sastavu:
Ronaldo Pušnik (Prevent Slovenj gradec), Jani Čop (4)– (Rudis Rudar), Uroš Šerbec (6) - (Celje Pivovarna Laško), Bojan Vogler (2)– (Omikron Rudar), Vito Selčan - (Omikron Rudar), Borut Plaskan – (Gorenje Velenje), Tomaž Tomšič (2) – (Celje Pivovarna Laško), Tomaž Jeršič (2)- (Celje Pivovarna Laško), Tomaž Čater – (Celje Pivovarna Laško), Romam Pungartnik (2) - (Celje Pivovarna Laško), Aleš Levc – (Celje Pivovarna Laško), Boris Denić (Kolinska Slovan), Boštjan Strašek (Celje Pivovarna Laško), Janez Kontrec – (Nova oprema), Iztok Puc – (Zagreb Loto), Tetej Banfro (1) – (Zagreb Loto). Trener je bio Tone Tišelj.

Učešća reprezentacije na međunarodnim takmičenjima

Olimpijske igre

Svetska prvenstva

Evropska prvenstva

Sastav reprezentacija na EP 2010. 

Selektor: Zvonimir Serdarušić (02.09.1950)

Poznati treneri 
 Kasim Kamenica

Poznati igrači 
 Rolando Pušnik
 Tetej Banfro

Vidi još 
 Ženska rukometna reprezentacija Slovenije

Spoljašnje veze 
 Rukometni savez Slovenije - zvaničan sajt

Словенија
Репрезентације Словеније
Рукомет у Словенији